Шахворостов, Сергей:
 Шахворостов, Сергей Константинович (род. 1963) — советский и казахстанский спортсмен (хоккей на траве).
 Шахворостов, Сергей Михайлович (1924—2001) — командир отделения сапёрного взвода, гвардии младший сержант, Герой Советского Союза (1944).